Сальвато́ре Мине́о-младший (; 10 января 1939 — 12 февраля 1976) — американский актёр, певец и театральный режиссёр. Лауреат премии «Золотой глобус», а также номинант на «Оскар» и «Эмми».

Ранние годы 
Минео родился в Бронксе, Нью-Йорк, в семье Джозефин Минео (урождённой Альвизи) и Сальваторе Минео-старшего. Он был третьим из четверых детей в семье. Отец Минео был иммигрантом из Сицилии, а мать имела итальянские корни.

Карьера 
Первую театральную роль Минео сыграл в 1951 году, когда был задействован в постановке «Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса. Кроме того, он играл роль юного принца в мюзикле «Король и я». В это время он познакомился с Юлом Бриннером, который помог юному актёру усовершенствовать свои профессиональные навыки.

С 1952 года Минео начал периодически сниматься в кино и на телевидении. Однако первая по-настоящему серьёзная роль ему досталась лишь в 1955 году, когда его пригласили сыграть в фильме «Бунтарь без причины», где также снимались Джеймс Дин, Натали Вуд и Деннис Хоппер. Герой Минео — Джон Кроуфорд по прозвищу Платон, доведённый до отчаяния подросток, вынужденный из-за насмешек и негативного отношения своих сверстников пойти на преступление. За эту роль Минео был номинирован на «Оскар» как лучший актёр второго плана.

В 1956 году Минео сыграл юного мексиканца в фильме «Гигант», однако почти все его последующие роли были вариациями Джона Кроуфорда из «Бунтаря без причины». В 1957 году Минео появился в одном эпизоде сериала-антологии «Первая студия», за который был номинирован на премию «Эмми».

В 1960 году Минео снялся с Полом Ньюманом в фильме «Исход» о становлении государства Израиль и получил вторую номинацию на «Оскар», а также премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр второго плана — кинофильм».

К тому времени Минео был уже недостаточно юн, чтобы играть трудных подростков, а новые роли ему предлагали мало. Чтобы как-то исправить своё положение, в 1965 году Минео снялся в главной роли в фильме «Кто убил плюшевого медведя» в роли мужчины с сексуальными отклонениями, который угрожает понравившейся ему девушке.

Свою последнюю значительную роль в кино Минео сыграл в 1971 году в фильме «Бегство с планеты обезьян». После этого он продолжал появляться на телевидении и играть в театре.

Личная жизнь 
Минео был бисексуалом. Он был обручён с актрисой , партнёршей по фильму «Исход», однако Хауорт разорвала отношения, когда узнала об интрижке Минео с певцом . Минео и Хауорт оставались близкими друзьями вплоть до его смерти.

С 1970 года и до его смерти в 1976 году Минео состоял в отношениях с актёром Кортни Берром III.

Смерть 
12 февраля 1976 года Минео возвращался домой после театральной репетиции, когда был зарезан в переулке за его квартирой в Западном Голливуде. Он получил один удар ножом, который поразил сердце и привёл к сильному внутреннему кровотечению, в результате которого Минео скончался. Он был похоронен на кладбище «Врата Небес» в штате Нью-Йорк.

Убийца Минео, разносчик пиццы Лайонел Уильямс, был приговорён к 57 годам тюремного заключения за убийство Минео и ещё десять ограблений.

Фильмография

Кино

Телевидение

Театр

Дискография 
 Sal (1958)

Награды и номинации

Примечания 

Убитые в США
Похороненные на кладбище «Врата Небес»
Киноактёры США
Выпускники Средней школы имени Христофора Колумба (Бронкс)
Выпускники Университета Адельфи